Эсте́ве () — каталанская фамилия и топоним, форма канонического имени Стефан. Известные носители:

Фамилия 
 Эстеве Маркес, Агустин (1753—1830) — испанский художник-портретист, современник Гойи.
 Эстеве Альтимирас, Иринеу (род. 1996) — андоррский лыжник
 Эстеве Хорхе, Эстебан (1937—2006) — испанский композитор и дирижёр.
 Эстеве, Яйса (род. 1994) — испанская певица и актриса
 Маури Эстеве, Хосе (1855—1939) — кубинский композитор, скрипач, дирижёр и педагог.

Топоним 
 Сан-Эстеве-де-ла-Сарга — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда.
 Сан-Эстеве-Сесровирес — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона
 Сант-Эстеве-де-Палаутордера — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона.

См. также 
 Эстевес
 Эстев, Морис (1904—2001) — французский художник.